Langer Berg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Langer Berg (Thüringer Schiefergebirge) (808,6 m), bei Gehren, Ilm-Kreis, Thüringen
 Langer Berg (Rothaargebirge) (554,5 m), nördlich von Olsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Langer Berg (Spessart) (530,8 m), im Spessart bei Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Langer Berg (Sülzhayn) (515,9 m), im Harz bei Sülzhayn (Ellrich), Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Langer Berg (Ederbringhausen) (425,4 m), bei Ederbringhausen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Nordhessen
 Langer Berg (Buchenberg) (413,9 m), bei Buchenberg, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Nordhessen
 Langer Berg (Östliche Oberlausitz) (371,8 m), bei Großhennersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Langer Berg (Kreischa) (292,3 m), bei Kreischa-Gombsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Langer Berg (Quedlinburg) (195,5 m), im Harzvorland bei Quedlinburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Langer Berg (Altmark) (159,9 m), in der Altmark, Hellberge, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Langer Berg (Landkreis Rostock) (147,4 m), im Rugberg, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Langer Berg (Parchim) (125,0 m), bei Parchim-Kiekindemark, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Langer Berg (Schlieben) (117,9 m), bei Schlieben, Elbe-Elster-Kreis, Brandenburg
 Langer Berg (Calvörde) (106,0 m), bei Calvörde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Langer Berg (Vorpommern) (55,9 m), bei Marlow-Gresenhorst, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Langer Berg (Landkreis Stendal), im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

in Tschechien:
 Dlouhý vrch (Böhmisches Mittelgebirge) (655,1 m), im Böhmischen Mittelgebirge, bei Lbín (Hlinná), Region Ústecký
 Dlouhý vrch (Provodínské kameny) (401,6 m), im Kummergebirge, bei Provodín, Region Liberecký

Langer Berg bezeichnet weiterhin:
 Langer Berg (Baalberge), Grabhügel in Baalberge (Bernburg), Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Langer Berg von Langen, Grabhügel in Langen (Geestland), Kreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Verwaltungsgemeinschaft Langer Berg, ehemalige Verwaltungsgemeinschaft im Ilm-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Langberg
 Lange Berge
 Langenberg